Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Charlotte () :
le comté de Charlotte, situé dans l'État de Floride ;
le comté de Charlotte, situé dans le Commonwealth de Virginie.

Par ailleurs, l'actuel comté de Washington, dans l'État de New York, a porté le nom de comté de Charlotte de 1772 à 1784.

Il existe également un comté de Charlotte au Canada, dans la province du Nouveau-Brunswick.